Кросненский повят:

 Кросненский повят (Подкарпатское воеводство)
 Кросненский повят (Любуское воеводство)